A 2012-es AutoGP szezon a széria történetének 14. szezonja (harmadik AutoGP néven). A szezon március 11-én, Monzában kezdődött, és szeptember 23-án, Sonomában fejeződik be.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár
A 7 versenyből álló 2012-es versenynaptárat 2011 december 23-án hozták nyilvánosságra. Mind a 7 verseny a Túraautó világbajnokság (WTCC) betétfutama lesz. 2012 március 22-én bejelentették, hogy a Portugál verseny Estorilból Portimãoba került át.

Bajnokság állása 
 A bajnokság pontozási rendszere a következő:

Továbbá:
 Egy pont jár a pole pozícióért
 Egy pont jár a futamon a leggyorsabb körért

Egyéni bajnoki pontverseny

Csapat bajnoki pontverseny

21 Trophy

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Az AutoGP hivatalos oldala

Autogp